Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, Nederlandse benaming voor Randomized Controlled Trial: een type wetenschappelijk onderzoek in de biowetenschappen
 Reverse Conducting Thyristor, in de elektrotechniek
 RollerCoaster Tycoon (computerspelserie), een computerspelserie
 Rotterdam Car Terminal, een bedrijf
Rugby Club Tilburg, sportclub
 RC Toulonnais, professioneel rugbyclub uit Toulon, Frankrijk